Nartowo () – nazwa toponimów w Rosji

 Nartowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Nartowo – wieś w obwodzie pskowskim

Zobacz także 
 Nartowski – nazwisko

Strony ujednoznaczniające